Крамолин може бити:

 Крамолин (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Крамолин (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република